Encino (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
Encino (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Encino (Los Angeles), een wijk van Los Angeles

Encino (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Santander